Adama Niane – calciatore maliano
 Ibrahima Niane – calciatore senegalese
 Katoucha Niane – modella guineana naturalizzata francese